Kozin heißen folgende Orte in Polen:
Kozin (Giżycko), Dorf in der Gemeinde Giżycko, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Koszinnen, 1928 bis 1945 Rodenau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
Kozin (Lubiszyn), Dorf in der Gemeinde Lubiszyn, Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Eiserbruch, Kreis Soldin, Brandenburg
Kozin (Krasne), Dorf in der Gemeinde Krasne, Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
Kozin (Czarna Dąbrówka), Dorf in der Gemeinde Czarna Dąbrówka, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Kosemühl, Kreis Stolp, Pommern

Siehe auch:
Kosyn (Begriffsklärung)
Kosin